Wolfgang Wünsche ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Wünsche (Leichtathlet) (1926–2008), deutscher Leichtathlet und Journalist
 Wolfgang Wünsche (Militärhistoriker) (1929–2012), deutscher Militärhistoriker
 Wolfgang Wünsche (Eishockeyspieler) (1938–2018), deutscher Eishockeyspieler